BiH:
 Bukovica Donja (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Bukovica Donja (Milići, BiH), naselje u općini Milići